Vadu Oii ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

* Vadu Oii (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Vadu Oii (Constanța), Dorf im Kreis Constanța